Морской музей Барселоны () расположен в Барселоне, в готическом здании Королевских верфей Драссанас, архитектурном памятнике XIV века.

История 
Музей был основан 23 октября 1936 декретом женералитета Каталонии на базе собрания моделей кораблей и навигационных инструментов .

Собрание 
В Музее представлены гальюнные фигуры, навигационные приборы, документальные свидетельства открытия Америки, макеты каравелл и галер, атлас 1493 года и т.д.

Один из самых важных экспонатов музея — полноразмерная реплика испанской галеры «Real» (), флагманского корабля флота Священной лиги в битве при Лепанто. Кроме того, у входа в музей можно увидеть другую интересную реплику — субмарины  (1859) изобретателя Нарсиса Монтуриоля.

К экспозиции также относится пришвартованная в городской гавани парусная шхуна , которую можно посетить за отдельную плату.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт музея

Музеи Барселоны
Барселона